Бернд Баумгарт (; ) — немецкий гребец, выступавший за сборную ГДР по академической гребле в середине 1970-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Монреале, победитель и призёр регат национального значения.

Биография 
Бернд Баумгарт родился 3 июля 1955 года в городе Виттенберг, ГДР. Проходил подготовку в Лейпциге в местном спортивном клубе DHfK Leipzig.

Впервые заявил о себе в гребле в 1974 году, выиграв в безрульных двойках в паре с Роландом Костульски серебряную медаль на чемпионате ГДР.

Пик его спортивной карьеры пришёлся на сезон 1976 года, когда он вошёл в основной состав восточногерманской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Монреале (при этом у него не было практически никакого опыта выступлений на международных соревнованиях). В составе экипажа, куда также вошли гребцы Дитер Вендиш, Готтфрид Дён, Вернер Клатт, Ханс-Йоахим Люк, Роланд Костульски, Ульрих Карнац, Карл-Хайнц Прудёль и рулевой Карл-Хайнц Даниловски, Баумгарт занял первое место в программе восьмёрок, опередив преследовавшую лодку из Великобритании более чем на два секунды, и тем самым завоевал золотую олимпийскую медаль. За это выдающееся достижение по итогам сезона был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» в серебре.

На чемпионате ГДР 1977 года был вторым в зачёте безрульных четвёрок, в следующем сезоне показал третий результат в двойках.

Завершил спортивную карьеру достаточно рано из-за проблем со здоровьем. Впоследствии работал преподавателем в профессионально-техническом училище в Бернау.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Бернд Баумгарт  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) ГДР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» в серебре